Slovensk har flere betydninger:
Slovenien – et land.
Slovener – et folkeslag.
Slovensk (sprog) – et sprog.